Matacà (arquitectura), element arquitectònic en una muralla emprada com un lloc segur des del qual els defensors poden mirar i atacar l'enemic durant un atac 
 Botànica:
 Matacà (Strychnos nux-vomica), nou verinosa o nou vòmica, arbre de la família de les loganiàcies
 Matacà o évol (Sambucus ebulus), planta de la família de les adoxàcies